Серия А 1932/1933 () — 4-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 18 сентября 1932 года и завершился 29 июня 1933 года. В 5-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1932/1933
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1932 году
Спорт в Италии в 1933 году